San Giovanni Decollato :
 Oratorio San Giovanni Decollato, une église de Rome
 San Giovanni Battista Decollato (titre cardinalice), diaconie cardinalice à Rome
  est un film italien réalisé par Amleto Palermi